Norravan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norravan (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726080-165992), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,35 km²)
Norravan (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727041-164512), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn